Liscio (italienisch für „glatt“) steht für:
 Liscio, traditioneller Tanz und Musikstil aus Italien
 Liscio (Film), italienischer Film von Claudio Antonini (2007)

Liscio ist der Familienname folgender Personen:
 Tony Liscio (1940–2017), amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch: